Lieder ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Lieder (* 1987), eine deutsche Schauspielerin
 Christoph Lieder (* um 1959), deutscher Dirigent und Militärmusiker
 Friedrich Johann Gottlieb Lieder (1780–1859), deutscher Porträtmaler und Lithograf
 Georg auf Lieder (* 1988), deutscher Pop-Rock-Musiker
 Günther Lieder (* 1947), österreichischer Schauspieler
 Jan Lieder (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler, Richter und Hochschullehrer
 Jürgen Lieder (1937–2000), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Rico Lieder (* 1971), deutscher Leichtathlet
 Wacław Rolicz-Lieder (1866–1912), polnischer Lyriker und Übersetzer

Lieder steht für
 Lieder (Album), Debütalbum von Adel Tawil
 Lieder (Lied), Debütsingle von Adel Tawil
 Unsere Lieder, Single von Adel Tawil

Siehe auch:
 Lied (Begriffsklärung)
 Buch der Lieder
 Lider
 Leader